Saint-Sylvain (Calvados)
 Saint-Sylvain (Corrèze)
 Saint-Sylvain (Seine-Maritime)
ook: 
Saint-Sylvain-d'Anjou, Maine-et-Loire